Альберт Бурла́ (, 1962, Греция) — председатель правления и генеральный директор Pfizer, еврейский уроженец Греции, ветеринар по образованию. 
Его родители, евреи-сефарды, были среди 2 000 из 50 000 евреев в Салониках, переживших Холокост.

Биография 
Родился 21 октября в 1961 году, в городе Салоники, в Греции.

В 1979—1985 годах учился в Университете Аристотеля в Салониках (Aristotle University of Thessaloniki). Доктор философии (Doctor of Philosophy, Ph.D.), Биотехнология Репродукции (Biotechnology of Reproduction).

В Pfizer начал карьеру в 1993 году и с тех пор работает в компании Pfizer, после чего стал генеральным директором компании. 1 октября 2018 года фармацевтическая компания Pfizer, назначила Альберт Бурла главой компании, где прежде им был Ян Рид (Ian Read).

В связи с пандемией COVID-19, его деятельность в компании Pfizer, в роли генерального директора стала одной из обнадёживающих в решении проблемы вакцины и разработки противовирусных препаратов. Проведённые им реформы стали важнейшей ступенью к ускорению обнаружения вакцины. Альберт Бурла стал сотрудничать со многими мелкими биотехнологическим компаниями, и одина из самых известных среди них — это немецкая BioNTech из Майнца. Сотрудничая вместе с её основателем Угуром Шахином, они начали разработку экспериментальных вакцин основанных на матричной РНК. Ранее эта технология была создана ими же для лечения рака, но не давала успехов. Благодаря именно Альберту Бурле, компания Pfizer начала интенсивно работать в направлении разработки вакцины не поэтапно, как это принято традиционно, а параллельно, распределив нагрузки на группы. Одним из его важнейших шагов, для возможной будущей пользы, является подготовительные меры по массовому производству вакцин.

Примечания 

Персоналии:Греция
Доктора философии
Биотехнологи